Langhof bezeichnet: 
 Langhof (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Langhof (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Langhof, ehemals im Kreis Deutsch Krone, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Toporzyk (Mirosławiec)

Langhof ist der Familienname folgender Personen: 
 Christoph Langhof (* 1948), österreichischer Architekt
 Peter Langhof (1933–2016), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Langhoff
 Langhofer-Insel